Анато́лий Чудинов:
 Чудинов, Анатолий Владимирович (1938—1993) — советский футбольный тренер; судья по хоккею.
 Чудинов, Анатолий Прокопьевич (род. 1950) — советский и российский лингвист.